Omikron Canis Majoris kan syfta på:

* Omikron1 Canis Majoris – Bayer-beteckning på en oregelbunden variabel i stjärnbilden Stora hunden
 Omikron2 Canis Majoris – Bayer-beteckning på en pulserande variabel i stjärnbilden Stora hunden